Can Pelegrí (Cardedeu), masia al Vallès Oriental
 Can Pelegrí (Riells i Viabrea), casa a Riells (Selva)
 Can Pelegrí (Ullastret), masia al Baix Empordà